Natten har tusen ögon är en låt inspelad av bland andra det svenska dansbandet Jan Öjlers, som under 1968 låg etta på Svensktoppen med låten i tio veckor.

Melodin heter i original Cuando salí de Cuba ("När jag lämnade Kuba"), skriven 1967 av Luis Aguilé. Den var under 1967 en stor hit för den amerikanska gruppen The Sandpipers, som 1966 hade slagit igenom med Guantanamera. Gruppen gjorde även en engelsk version, The Wind Will Change Tomorrow (1969) som handlar om längtan till ett fjärran hemland. En annan engelsk text, Once on a Sunday morning (1969) spelades in av The Tremeloes. Den tyske orkesterledaren James Last gjorde en instrumental version (1970). En tjeckisk text lyder Má něco s jedním pánem (1970).

Den svenska texten är ingen översättning, utan handlar om en mysig hemmakväll och nattens otäcka mörker. Den är skriven av Per-Anders Boquist för det svenska bandet Country Fours räkning. Bland andra band som spelat in låten på svenska kan nämnas Jan Öjlers och Larz-Kristerz på albumet Små ord av guld 2010.

Se även
The Night Has a Thousand Eyes är
en dikt (1873) av Francis William Bourdillon, som anspelar på nattens tusentals stjärnor, medan dagen bara har ett öga, solen
en jazzlåt (engelska Wikipedia) komponerad av Jerry Brainin för filmen Night Has a Thousand Eyes (1948, engelska Wikipedia)
en sång som 1962 blev en stor framgång för Bobby Vee

Referenser

Fotnoter 

Spanska sånger
Svensktoppsmelodier 1968
Spanskspråkiga sånger